Vlaamse Rapsodie (Poot), een compositie voor harmonieorkest van Marcel Poot;
Rapsodie flamande, een compositie voor groot orkest van Albert Roussel

Beide werken dragen zowel de Nederlandse als Franse titel.